

События

Римская республика 
 Консулы: Квинт Цецилий Метелл Непот и Тит Дидий (оба — плебеи); проконсулы: Гай Целий Кальд (в Ближней Испании) и Луций Корнелий Долабелла (в Дальней Испании); преторы: Гай Эгнаций, Квинт Муций Сцевола и Луций Лициний Красс; народные трибуны: Гай Аппулей Дециан, Гай Канулей, Квинт Калидий и Публий Сервилий Ватия; монетный триумвир: Тит Клелий.
 Закон Цецилия-Дидия, запрещающий выставлять на голосование несколько законопроектов одним пакетом и устанавливающий срок между предложением закона и голосованием по нему в «три нундины».
 Квинт Цецилий Метелл Нумидийский возвращается в Рим из изгнания, но больше не принимает участия в политической жизни.
 Судебный процесс против бывшего консула Мания Аквилия, обвинённого в злоупотреблениях властью. На процессе его защищает Марк Антоний Оратор, Аквилий оправдан.
 В Рим прибывают Лаодика Каппадокийская и послы Митридата VI, каждая из сторон пытается убедить Сенат признать законным правителем Каппадокии её ставленника.

Азия 
 Войска понтийского царя Митридата VI вторгаются в Каппадокию, чтобы вернуть трон сыну Митридата Аркафию. Царь Ариарат VIII оказывает сопротивление понтийцам.

Китай 
 Сыма Цянь попадает в опалу.

Родились 
 Публий Нигидий Фигул — римский философ.
 Теренция — супруга Марка Туллия Цицерона.

См. также

Примечания